Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1952. godinu je sedmi put zaredom osvojila momčad "Crvene zvezde" iz Beograda.

Savezno prvenstvo

Ligaški dio

Istok 
Sudionici: 
 Borac Čačak 
 BSK Beograd 
 Crvena zvezda Beograd 
 Partizan Beograd  
 Proleter Zrenjainin  
 Železničar Beograd 
 Izvori:  
 kosmagazin.com

Zapad 

 Izvori:  
<ref> Zdravko Švegar: Šanac - košarkaški vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004. </ref> Šanac - košarkaški vulkan''

Završnica 

 Izvori:  
 nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. – 1991.

Republička prvenstva

Hrvatska 

Završni turnir

 Izvori:  
 Od Starog Placa do vrha Europe

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1952